Die Abkürzung BDD steht für:
 Buddhistischer Dachverband Diamantweg
 Bundesverband Deutscher Detektive
 Bundesverband Direktvertrieb Deutschland
 Bundesverband der Dienstleistungsunternehmen
 Body Dysmorphic Disorder-Syndrom, siehe Dysmorphophobie
 Binäres Entscheidungsdiagramm (binary decision diagram), eine Datenstruktur in der Informatik, die zur Repräsentation boolescher Funktionen verwendet wird.
 Solution Accelerated Business Desktop Deployment, ein Planungsprogramm für Softwareverteilungen der Firma Microsoft
 Behavior Driven Development, eine Methode zur Entwicklung eines Computerprogramms
 Bor dotierte Diamantelektroden (boron-doped diamond electrodes), hochwertiger Elektrodentyp.

Die Abkürzung BdD steht für:
 Bund der Deutschen, Partei für Einheit, Frieden und Freiheit, Partei in der Bundesrepublik Deutschland.
 Bund der Deutschen (Böhmen), völkischer Verband in Böhmen (1897–1938)

BDD